El término entierro puede referirse:

 a una sepultura;
 al Entierro de la Sardina, una ceremonia con la que se anuncia el fin del Carnaval;
 a un tesoro enterrado;

Arte 
 al Santo Entierro, cuadro de Miguel Ángel;
 al Santo Entierro, pintura del Greco;
 al Santo Entierro'', pintura de Caravaggio.